Арредо́ндо  — власна назва, що може позначати прізвища людей та географічні об'єкти.

Персоналії 

 Херман Арредондо ( 1968) — колишній мексиканський футбольний арбітр..

Топоніми 
 Арредондо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кантабрія.